Meitei (taal); een Sino-Tibetaanse taal die voornamelijk gesproken wordt in de Indiase staat Manipur
Meitei (volk); het qua aantal grootste volk in de Indiase staat Manipur